Århundreder: 3. århundrede – 4. århundrede – 5. århundrede 

Årtier: 300'erne 310'erne 320'erne 340'erne 350'erne – 360'erne – 370'erne 380'erne 390'erne 400'erne 410'erne 

Årstal: 361 362 363 364 365 – 366 – 367 368 369 370 371

Begivenheder 
 2. januar – Alemannerne krydser den frosne Rhinen og invaderer det romerske rige.

Født

Dødsfald 

 
66
Artikler om enkelte år